

Велчиці — село в окрузі Комарно Нітранського краю.
 Хохольна-Велчиці — село в окрузі Тренчин, Тренчинський край.